Таиланду принадлежат сотни островов в Сиамском заливе и в Андаманском море. Все острова Таиланда находятся недалеко от материкового берега. Центральная часть Сиамского залива свободна от островов, таким образом Таиланд не имеет островов в открытом море. Ранее большинство таиландских островов были необитаемы, но в последнее время многие из них стали развиваться как туристические курорты, яркий пример — остров Пхукет, который в последние годы стал одним из главных мест отдыха россиян в Таиланде.

Крупнейшие и наиболее известные острова Таиланда

Острова восточного побережья

Острова близ Камбоджи

Острова западного побережья

Южные острова (Сиамский залив)

Южные острова (Андаманское побережье)

Южные острова (залив Пхангнга)

Дальние южные острова

Острова в реках и озёрах

Галерея

Примечания 

 
Таиланд
Острова